Molekulska formula -{C34H24O22}- se može odnositi na:

 Pedunkulagin
 Terflavin B
 Granatin A